Битва под Венденом:
 Битва под Венденом (1578) — сражение Ливонской войны
 Битва под Венденом (1601) — сражение польско-шведской войны 1600—1601 годов
 Битва под Венденом (1919) — сражение между войсками Эстонии и Прибалтийского ландесвера в ходе Эстонской освободительной войны